Název Brdo nese více míst:

obce a části obcí:

 Brdo (Manětín) – část obce Manětín v okrese Plzeň-sever
 Brdo (Luže) – část obce Luže v okrese Chrudim
 Brdo (Svatá Maří) – část obce Svatá Maří v okrese Prachatice
 Brdo (Stará Paka) – část obce Stará Paka v okrese Jičín
 Brdo (Buje) – vesnice v opčině města Buje v Istrijské župě v Chorvatsku
 Brdo (Korčula) – vesnice v opčině města Korčula v Chorvatsku

vrchy:

 Brdo (Chřiby) – nejvyšší vrchol Chřibů
 Brdo (555 m) – vrch v jižní části Středočeské pahorkatiny
 Brdo (603 m) – vrch v SV části pohoří Brdy, na tzv. Hřebenech
 Brdo (Jizerské hory) – vrch u obce Fojtka v Jizerských horách

jiné:
 Brdo (textil) – součást tkalcovského stavu

Externí odkazy